Открытый чемпионат Индонезии по бадминтону 2007 года — шестой турнир Супер Серии 2007. Проводился в Джакарте (Индонезия) с 7 по 13 мая.

Мужская одиночная категория

Сеяные 
  Линь Дань
  Бао Чуньлай
  Чэнь Цзинь
  Чэнь Хун
  Ли Цзунвэй
  Чэнь Юй
  Петер Гаде
  Кенэс Ёнасэн

Результаты

Женская одиночная категория

Сеяные 
  Се Синфан
  Чжан Нин
  Чжу Линь
  Лу Лань
  Сюй Хуайвэнь
  Цзян Яньцзяо
  Пи Хунъянь
  Ван Чэнь

Результаты

Мужская парная категория

Сеяные 
  Фу Хайфэн / Цай Юнь
  Йенс Эриксен / Мартин Лундгаард Хансен
  Маркис Кидо / Хендра Сетиаван
  Кендра Виджая /  Тони Гунаван
  Гу Цзяньцзе (Ку Кинкит) / Чэнь Вэньхун (:en:Tan Boon Heong)
  Чжун Тэнфу (Чун Тханфук) / Ли Ваньхуа (:en:Lee Wan Wah)
  Чŏн Джэсŏнъ/ Ли Ёнъдэ
  Риан Сукмаван / Сюй Юнсянь

Результаты

Женская парная категория

Сеяные 
  Чжан Явэнь / Вэй Или
  Цзянь Юйцзин / Цзянь Юйцзин
  Ли Гёнъвŏн/ Ли Хёджŏнъ
  Хуан Бэйди (:en:Wong Pei Tty) / Чэнь Ихуэй
  Гао Лин / Чжан Цзевэнь
  Грейсиа Полии / Вита Марисса
  Цзян Яньмэй / Ли Юйцзя
  Акао Аки / Томоми Мацуда

Результаты

Смешанная категория

Сеяные 
  Нова Видианто / Лилиана Натсир
  Се Чжунбо / Чжан Явэнь
  Судкет Прапакамол / Сарали Тхунгтхонгкам
  Натан Робертсон / Гэйл Эммс
  Чжэн Бо / Гао Лин
  Хэ Ханьбинь / Юй Ян
  Фланди Лимпеле / Вита Марисса
  Энтони Кларк / Донна Келлог

Результаты 

Бадминтонные соревнования
2007 год в бадминтоне
Международные спортивные соревнования в Джакарте
Май 2007 года
Спорт в Индонезии в 2007 году